Криднер — фамилия:

 Криднер, Егор Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6287; 11 декабря 1840.
 Криднер, Карл Антонович (?—1856) — русский генерал, Георгиевский кавалер; полковник; № 1947 (854); 20 мая 1808.
 Криднер, Павел Павлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6706; 3 декабря 1842.
 Криднер, Пётр Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3504; 6 июня 1821.
 Криденер, Фёдор Николаевич (1841—?) — генерал-майор, командир 1-й отдельной кавалерийской бригады.